Geniculospora är ett släkte av svampar. Geniculospora ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Geniculospora